Риполь:

 Риполь — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. 
 Риполь — река в Каталонии, Испания, приток реки Бесос (бассейн Средиземного моря).
 Риполь, Каэтано (1778—1826) — испанский школьный учитель, казнённый по обвинению в ереси, считается последней жертвой испанской инквизиции.

См. также 
 Риполль, Сильвен (род. 1971) — французский футболист, тренер.